Липартелиани — фамилия.
 Липартелиани, Варлам (род. 1989) — грузинский дзюдоист, чемпион мира, призёр чемпионатов Европы и Европейских игр.
 Вахтанг (Липартелиани, Георгий Отарьевич) (род. 1965) — епископ Никорцминдский Грузинской православной церкви.